BBC har flere betydninger:
 BBC – er Storbritanniens nationale public service-udbyder af radio og tv
 BBC Food – BBCs internationale TV-kanal om mad
 BBC HD – er en High Definition TV-kanal fra BBC
 BBC Knowledge (International) – er en international tv-kanal som sender faktaprogrammer og ikke-fiktive underholdningsprogrammer
 BBC News – er en afdeling af BBC som har ansvaret for selskabets produktion af nyheder til radio, tv og Internettet
 BBC Prime – er underholdningskanalen til BBC som sender til Europa, Afrika og Midt-Asien
 BBC Promenade Concerts – er en årlig, otte uger lang sommer-koncertserie med klassisk musik og andre forestillinger
 Brown Bovery Corporation, BBC – nu Asea Brown Bovery, ABB